До списку лускокрилих Литви віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Литві.

Згідно з останніми оцінками, існує 2,237 видів лускокрилих із 67 родин, що зустрічаються на території Литви.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae)
 

 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae)
 
 

 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
  (Bergstrasser, 1779)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Сонцевики (Nymphalidae)
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aglais io (Linnaeus, 1758) — Сонцевик павиче око
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - Сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) - Мінливець великий
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
  (Becklin, 1791)
 Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1803)
 Boloria eunomia (Esper, 1799)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) - Сінниця Геро
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) - Сатир залізний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
  (Fabricius, 1787)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) - Стрічкарка тополева
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - Жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) - Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) - Ванесса чорно-руда
 Oeneis jutta (Hübner, 1806)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — Сонцевик будяковий

Косатцеві (Papilionidae)
 
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 - Махаон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Мнемозина

Біланові (Pieridae)
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - Білан жилкуватий
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) - Жовтюх торфовищний
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - Цитринець
  Reissinger, 1990
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) - Білан капустяний
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - Білан ріпаковий
 Pontia chloridice (Hübner, 1813)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) - Люцина

Молі

Adelidae 
 
 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Villers, 1789)
  (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
  Zeller, 1839
  (Linnaeus, 1758)
  (Walker, 1863)
  (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Alucitidae 
 

  Linnaeus, 1758

Argyresthiidae 
 

 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
  Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
  Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
  Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839

Autostichidae 
 

  Herrich-Schäffer, 1854

Batrachedridae 
 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 
 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 
 

 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

Брамеї (Brahmaeidae)
 

 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

Bucculatricidae 
 

 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
  Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Herrich-Schäffer, 1854

Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 

 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
  (Krulikovsky, 1909)

Coleophoridae 
 

  (Zeller, 1839)
  Wocke, 1877
 Coleophora adspersella Benander, 1939
  Heinemann, 1877
  (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
  (Duponchel, 1842)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
  Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
  (Hübner, 1796)
  Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
  Bruand, 1855
  (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
  Heinemann, 1877
  (Kollar, 1832)
 Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
  Wocke, 1874
  Zeller, 1839
  Zeller, 1839
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
  (Fabricius, 1794)
  Zeller, 1849
  Zeller, 1849
  Zeller, 1839
  Lienig & Zeller, 1846
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1849
  (Duponchel, 1843)
  (Linnaeus, 1758)
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1838
  (Hübner, 1796)
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
  Hofmann, 1869
  Zeller, 1839
  Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
  (Hübner, 1796)
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
  Zeller, 1849
  Hofmann, 1869
  (Goeze, 1783)
  (Hübner, 1817)
  Stainton, 1860
  (Toll, 1953)
  (Duponchel, 1843)
  (Haworth, 1828)
  Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1838)
  (Hübner, 1813)
  Zeller, 1839
  Tengstrom, 1848
  Wocke, 1877
  Muhlig & Frey, 1857
  Zeller, 1849
  Zeller, 1849
  (Hübner, 1817)
  Zeller, 1839
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
  Kanerva, 1941
  Zeller, 1865
  Zeller, 1871
  Doets, 1944
  Walsingham, 1910
  Zeller, 1839
  Zeller, 1849
  Stainton, 1850
  Toll, 1959
  Hering, 1889
  (Linnaeus, 1761)
  Stainton, 1856
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1849
  (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
  Stainton, 1856
  (Zetterstedt, 1839)
  Nylander in Tengstrom, 1848
  Herrich-Schäffer, 1855
  Herrich-Schäffer, 1855
  Waters, 1929
  Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
  Fuchs, 1881
  (Duponchel, 1843)
  Glitz, 1872
  Zeller, 1849
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
  (Strom, 1783)
  Stainton, 1857
  Gregson, 1856
  Zeller, 1839
  Heinemann, 1854
  (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 
 
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Cossidae 
 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae)
 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria permiacus (W. Petersen, 1924)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea costalis (Eversmann, 1852)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)

Douglasiidae 
 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 
 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Elachistidae 
 

 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) - Міль зонтична
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista utonella Frey, 1856
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia mongolicella (Christoph, 1882)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)

Endromidae 
 
 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - Ендроміс березовий

Epermeniidae 
 

 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Erebidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця кайя
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця-господиня
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) - Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) - Стрічкарка орденська малинова
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Ведмедиця Гера
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) - Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphantria cunea (Drury, 1773) - Американський білий метелик
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця велика
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Eriocraniidae 
 

 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

(Clerck, 1759)
  (Wocke, 1862)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Clerck, 1759)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  Zeller, 1839
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  A. Sulcs & I. Sulcs, 1983
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1859)
  (Duponchel, 1838)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1798)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Douglas, 1850)
  (Zeller, 1839)
  (Tengstrom, 1848)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1854)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1796)
  (Walker, 1864)
  (Treitschke, 1833)
  (Douglas, 1851)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (O. Hofmann, 1899)
  (Christoph, 1872)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1812)
  (Douglas, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Fabricius, 1794)
  (Heyden, 1865)
  (Fabricius, 1794)
  (Fabricius, 1775)
  (Thunberg, 1794)
  (Treitschke, 1835)
  (Snellen, 1876)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Rebel, 1937)
  (Schlager, 1849)
  (Fabricius, 1781)
  (Fabricius, 1794)
  (Zeller, 1847)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Piskunov, 1971
  Krulikovsky, 1905
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Staudinger, 1871
  Herrich-Schäffer, 1854
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Nowicki, 1864)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Haworth, 1828)
  (Linnaeus, 1758)
  (Wocke, 1871)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Gozmany, 1954
  (Linnaeus, 1758)
  (Stainton, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Amsel, 1936)
  (Curtis, 1837)
  (Heinemann, 1870)
  (Frey, 1870)
  (Staudinger, 1883)
  Svensson, 1992
  (Stephens, 1834)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Douglas, 1850)
  (Hübner, 1817)
  (Stainton, 1885)
  (Geyer, 1832)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1835)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1805)
  (Fabricius, 1794)
  (Thunberg, 1794)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Sircom, 1850)
  (Treitschke, 1833)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Duponchel, 1843)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1833)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Heinemann, 1870)
  (Clerck, 1759)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Stephens, 1834)
 Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
  (Zeller, 1839)

П'ядуни (Geometridae)
 
 
 
 
 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1776)
  (Thunberg, 1788)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
  (Guenee, 1858)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1826)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) - П'ядун березовий
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1803)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  Wehrli, 1936
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1790)
  (Eversmann, 1837)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Duponchel, 1830)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Knoch, 1781)
  (Linnaeus, 1761)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Fabricius, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Bastelberger, 1897)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1761)
  (Tengstrom, 1869)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1792)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Werneburg, 1859)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Muller, 1764)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1813)
  Mols, 1965
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Allen, 1906)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Scopoli, 1763)
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1809)
  (Linnaeus, 1761)
  (Haworth, 1809)
  (Haworth, 1809)
  (Goeze, 1781)
  (Clerck, 1759)
  Walderdorff, 1869
  Djakonov, 1926
  Doubleday, 1856
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Lienig, 1846)
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1848
  Guenee, 1858
  Herrich-Schäffer, 1848
  (Hübner, 1813)
  (Freyer, 1844)
  Herrich-Schäffer, 1852
  Moschler, 1860
  (de Villers, 1789)
  (Lienig, 1846)
  (Hübner, 1813)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1790)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Hübner, 1817)
  (Hübner, 1825)
  (Freyer, 1841)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Rossler, 1866
  (Hübner, 1813)
  Schutze & Pinker, 1968
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1861
  (Haworth, 1809)
  (Eversmann, 1848)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  Boisduval, 1840
  (Hübner, 1813)
  (Pungeler, 1902)
  Herrich-Schäffer, 1852
  Herrich-Schäffer, 1848
  (Hübner, 1813)
  (Fabricius, 1787)
  Doubleday, 1861
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Esper, 1795)
  (Hübner, 1789)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Thunberg, 1784)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Freyer, 1831)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Goeze, 1781)
  (Hufnagel, 1767)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Schrank, 1802)
  (Hufnagel, 1767)
  (Borkhausen, 1794)
  (Hübner, 1799)
  (Haworth, 1809)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Metcalfe, 1917)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
  Butler, 1878
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1790)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1784)
  (Clerck, 1759)
  (Clerck, 1759)
  (Eversmann, 1837)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1809)
  (Linnaeus, 1758)
  (Stephens, 1831)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Retzius, 1783)
  (Hufnagel, 1767)
  (Fabricius, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
  (Scharfenberg, 1805)
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Mabille, 1870)
  (Hübner, 1817)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1822)
  (Hübner, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1831)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1792)
  (Treitschke, 1829)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Treitschke, 1828)
  (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Retzius, 1783)
  (Linnaeus, 1758)
  (Nolcken, 1870)
  (Clerck, 1759)
  (Haworth, 1809)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Goeze, 1781)
  Schrank, 1802
  (Kretschmar, 1862)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae 
 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 

 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)

Heliozelidae 
 

 Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 
 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) - Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 
 

 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Коконопряди (Lasiocampidae) 
 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) - Коконопряд дубовий
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma japonica (Leech, 1889)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Limacodidae 
 

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Lypusidae 
 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 
 

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Momphidae 
 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 
 

 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyri (Glitz, 1865)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)

Совки (Noctuidae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) - Стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fennica (Tauscher, 1837)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis ripae Hübner, 1823
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) - Совка озима
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) - Совка сіра зернова
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) - Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) - Совка капустяна
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) - Совка сокиркова
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) - Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Nolidae 

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola svecicus (Bryk, 1941)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) - Глуфізія осикова
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) - Чубатка пишновуса
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)

Oecophoridae 
 

 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
 Denisia luticiliella (Erschoff, 1877)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Opostegidae 
 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Plutellidae 
 

 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Praydidae 
 

 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae 
 

 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Psychidae 
 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Narycia duplicella (Goeze, 1783)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Proutia rotunda Suomalainen, 1990
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Pterophoridae 
 

 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)

Pyralidae 
 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Roeslerstammiidae 
 

 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
 Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Сатурнієві (Saturniidae)
 
 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) - Сатурнія руда
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) - Сатурнія мала

Schreckensteiniidae 
 

 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

Scythrididae 
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris empetrella Karsholt & Nielsen, 1976
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris potentillella (Zeller, 1847)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)

Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)

Бражникові (Sphingidae)
 
 
 
 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) - Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) - Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) - Бражник скабіозовий
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) - Бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Tineidae 
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis spilotella (Tengstrom, 1848)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea svenssoni Opheim, 1965
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960

Tischeriidae 
 

 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 
 
 
 
 
 
 
 

 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris effractana (Hübner, 1799)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes dilucidana (Stephens, 1852)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) - Листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) - Листокрутка сунична Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) - Листокрутка глодова Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia corticana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra suedana Bengtsson, 1989
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cydia adenocarpi (Ragonot, 1875)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) - Листокрутка вишнева Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Endothenia sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) - Ейлія іржава Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) - Листокрутка дволітна Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Grapholita nebritana Treitschke, 1830
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lepteucosma huebneriana Kocak, 1980
 Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) - Листокрутка кривовуса ліщинова Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) 
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) - Листокрутка вербова кривовуса Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista agrestana (Treitschke, 1830)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) - Листокрутка виноградна'''
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Thiodia lerneana (Treitschke, 1835)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)

 Yponomeutidae 
 

 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832

 Ypsolophidae 
 

 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

 Строкатки (Zygaenidae) 
 

 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae'' (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Списки:Литва
Фауна Литви
л